Хаджи́ () — почётное звание, данное мусульманину, который успешно завершил обряд хаджа в Мекку. Звание обычно ставится перед именем (например: Хаджи-Мурат, Хаджи-Рамазан), хотя бывают случаи, когда звание ставится после имени (Ахмад-хаджи, Мухаммад-хаджи). Со временем звание перешло в разряд личных имён (Хаджи, Гаджи, Аджи) и фамилий (Аджиев, Гаджиев, Хаджиев). Женщин, которые совершают хадж называют «хаджжа» ().

В арабских странах хаджа и хаджжа является уважительным обращением к пожилому человеку, независимо от того совершил этот человек паломничество или нет. В балканских странах, некогда бывших под османским господством, термином «хаджи» называют христианина, который ездил в Иерусалим и Святую Землю.

Интересные факты 
Во время войны в Ираке американские солдаты использовали слово «хаджи» для обозначения иракских повстанцев и коренного арабского населения, аналогично тому как они использовали слова «Чарли» и «Виктор Чарли» в отношении вьетнамцев.

Примечания

Литература